Pol-e Dokhtar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Poldokhtar, kommunhuvudort, Lorestan, 
 Pol-e Dokhtar (shahrestan), Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar